Любовь к трём апельсинам: () — популярная итальянская народная сказка, впервые опубликованная Дж. Базиле в 1634 году в сборнике «Пентамерон» под названием Le tre cetra («Три цитрона»). Сказка имеет несколько вариантов: L’amore delle tre melagrane — «Любовь к трём гранатам», Bianca-come-il-latte-rossa-come-il-sangue — «Бела, как молоко, румяна, как кровь», II pastore che non cresceva mai — «Пастушок — малый росток», Le tre melarance — «Три апельсина» и так далее. Итало Кальвино насчитывал до сорока различных версий. По сюжету всех сказок герой отправляется на поиски магических артефактов (апельсинов, гранатов, яблок), внутри которых заключены заколдованные принцессы, ждущие своего освобождения.

 Любовь к трём апельсинам — сказочная пьеса, фьяба, написанная Карло Гоцци в 1760 году.
 Любовь к трём апельсинам — опера Сергея Прокофьева 1919 года, написанная по одноимённой сказке Карло Гоцци.
 Любовь к трём апельсинам — советско-болгарский телефильм 1970 года режиссёров Виктора Титова и Юрия Богатыренко по одноимённой опере Сергея Прокофьева.
 Любовь к трём апельсинам — пьеса Леонида Филатова, написанная в 1997 году.
 Любовь к трём апельсинам — театральный журнал Всеволода Мейерхольда.